Laura Brock, née Alleway le  à , est une footballeuse internationale australienne évoluant au poste de défenseure à l'En avant Guingamp.

Biographie

Carrière en club 

En juillet 2020, elle s'engage une saison à l'En avant Guingamp, en France.

Carrière internationale 
Laura Brock comptabilise 60 sélections avec les Matildas et a notamment participé à deux Coupes du monde, en 2011 et 2015, ainsi qu'aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Palmarès 
 Vainqueur de la W-League (3) en 2010-2011 avec Brisbane Roar et en 2015-2016 et 2016-2017 avec Melbourne City
 Finaliste en 2011-2012 et 2013-2014 avec Brisbane Roar

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeuse internationale australienne
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2020
Joueuse du Notts County LFC
Joueuse du Pride d'Orlando
Joueuse de l'En avant Guingamp
Naissance en novembre 1989
Naissance dans l'État de Victoria